Эбердинген () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Штутгарт. Входит в состав района Людвигсбург. Население составляет 6407 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 26,21 км². Официальный код — 08 1 18 012.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баден-Вюртемберга